Singerin steht für:
 eine mittelalterliche Bauform eines Geschützes, der Kartaune

 Singerin (Gemeinde Schwarzau), Ort an der Schwarza bei Schwarzau im Gebirge, Niederösterreich